

Cinema e televisione 
 Linda – film del 1929 diretto da Mrs. Wallace Reid (Dorothy Davenport)
 Linda – film del 1960 diretto da Don Sharp
 Linda – film per la televisione del 1973 diretto da Jack Smight
 Linda – film del 1978 diretto da Max Färberböck
 Linda – film del 1981 diretto da Jesús Franco

Geografia 
 Linda – census-designated place della Contea di Yuba, California (Stati Uniti d'America)
 Linda – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)
 Linda bei Weida – comune tedesco

Musica 
 Linda – brano musicale di Jack Lawrence del 1946
 Linda/Donna davvero – 45 giri dei Pooh del 1976
 Linda – album di Miguel Bosé del 1977
 Linda – album degli Equinox del 2016
 Linda – singolo di Emis Killa del 2017
 Linda – singolo di Tokischa e di Rosalía del 2021

Persone 
 Linda – cantante italiana
 Linda – cantante russa
 Bogusław Linda – attore polacco
 Solomon Linda – musicista, compositore e cantautore sudafricano

Altro 
 7169 Linda – asteroide della fascia principale
 Linda – linguaggio di programmazione
 Linda – personaggio della mitologia ugro-finnica
 Linda – nome proprio di persona femminile